Downton se poate referi la,

Locuri 
 Downton, Hampshire, ,
 Downton, Herefordshire, Anglia,
 Downton, Powys, ,
 Downton, Shropshire, Anglia,
 Downton, Wiltshire, Anglia,
 Downton (Parlamentul Marii Britanii), fostă circumscripție electorală din Wiltshire,
 Downton, Devon, Anglia,
 Mount Downton, vârf vulcanic din , ,
 Downton Lake, lac de acumulare în provincia British Columbia, Canada.

Alte utilizări 
 Downton (nume de familie)
 Downton F.C., club de fotbal din Wiltshire,

A se vedea și 
 Downton Abbey, serial de televiziune britanic
 Downton Castle, un castel (o casă-conac de la țară) din secolul al 18-lea din Downton on the Rock, Herefordshire
 Downton pump

Nume similare 
 Downtown
 Uptown

Nume proprii